Spitfire steht für:
 Supermarine Spitfire, ein britisches Jagdflugzeug
 Triumph Spitfire, ein Pkw-Modell der Triumph Motor Company
 Spitfire Wheels, eine Unterfirma und ein Markenname des US-Skateboard-Herstellers DLXSF, siehe Deluxe Distribution #Spitfire
 ein CPU-Modell von AMD, siehe AMD Duron
 Spitfire (deutsche Band), eine deutsche Hardrock-Band
 Spitfire (russische Band), eine russische Ska-Punk-Band
 Spitfire (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Metalcore-Band
 Spitfire (Lied), ein Song der englischen Big Beat-Band The Prodigy

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Spitfire